Le tournoi de Philadelphie est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 se dispute du  au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Edda Buding.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Carole Caldwell et Billie Jean Moffitt.

Résultats en simple

Parcours 
19 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Philadelphie

Navigation 

dames 1961
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1961
Sport en juillet 1961
Sport en août 1961